Klotzek ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Klotzek (* 1950), deutscher Schauspieler, Autor, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Timm Klotzek (* 1973), deutscher Journalist